Serie A može značiti:
 Campeonato Brasileiro Série A - brazilska nogometna liga 
 Serie A - talijanska nogometna liga
 Ekvadorska Serie A - ekvadorska nogometna liga
 Serie A1 (American football) - superbowl liga 
 Serie A1 (bejzbol) - talijanska bejzbolska liga
 Serie A (košarka) - talijanska košarkaška liga
 Serie A (hokej) - talijanska hokejaška liga
 Serie A (ragbi) - talijanska ragbi liga 
 Serie A (ženski ragbi) - talijanska ženska ragbi liga